Ниноцминда — грузинский топоним.
 Ниноцминда — город на юге Грузии, центр Ниноцминдского муниципалитета края Самцхе-Джавахети.
 Ниноцминда — село в Сагареджойском муниципалитете края Кахетия в Грузии.